Schragmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Elsbeth Schragmüller (1887–1940), deutsche Staatwissenschaftlerin und Spionin 
 Johann Konrad Schragmüller (1605–1675), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer 
 Konrad Schragmüller (Johann Konrad Schragmüller; 1895–1934), deutscher Offizier und Politiker (NSDAP), MdR